Geosmithia är ett släkte av svampar. Geosmithia ingår i ordningen köttkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Köttkärnsvampar
Geosmithia